Bruckmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Bruckmaier (1848–1903), deutscher Politiker, MdR
 Karl Bruckmaier (* 1956), deutscher Kritiker, Autor und Hörspielregisseur

Bruckmaier ist der Name folgender Orte:
 Bruckmaier (Münsing), Ortsteil von Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern 

Siehe auch:
 Bruckmayer
 Bruckmayr
 Bruckmeier
 Bruckmeyer